Спонвіль (Sponville) — муніципалітет у Франції , у регіоні Лотарингія , департамент Мерт і Мозель . 
 Андре Конт-Спонвіль  — французький філософ.